Obertura (arquitectura), forat obert en un mur amb la intenció d'il·luminar un espai, o bé un lloc en un mur destinat a posar-hi una porta o finestra
 Obertura (diafragma), forat a través del qual passa la llum en un equip fotogràfic i per extensió la magnitud que determina l'angle del con d'un feix de raigs que enfoca en el pla d'imatge 
 Obertura (escacs), seguit de moviments amb què comença una partida del joc dels escacs
 Obertura (música), peça per a orquestra que precedeix o prepara una obra de caràcter teatral 
 Obertura vocàlica